Мус — многозначный термин:

Аббревиатура 
 МУС — Международный уголовный суд.
 МУС — Московский уголовный сыск, название МУРа до 1917 года.
 МУС — Местный узел связи
 МУС — Модуль управления светом (автомобильная светотехника)

Персоналии 
 Мус, Кэролин (род. 1978) — американская модель и профессиональная баскетболистка.

Топонимы 
Озёра
 Мус — озеро в провинции Альберта, Канада.
 Мус — озеро в провинции Манитоба, Канада.
 Мус — озеро в провинции Британская Колумбия, Канада.
 Мус — озеро в штате Висконсин, США.
 Мус — озеро в штате Монтана, США.
 Мус-озеро — озеро в городе Апатиты Мурманской области, Россия.

Реки
 Мус (приток Камы)
 Мус (приток Чубы)
 Мус (река, впадает в Гудзонов залив) — река в провинции Онтарио, Канада
 Мус — река в провинции Британская Колумбия, Канада
 Мус — река в штате Мэн, США

Горы
 Мус — гора в Шварцвальде, ФРГ.

Другое 
 Мус (карточная игра) — испанская карточная игра со взятками.

См. также 
 Мусс — сладкое десертное блюдо.